Виктор Владимирович Колодин () — советский футболист, полузащитник, нападающий.

Начинал играть в 1966 году в команде «Спартак» Мелитополь. В 1968—1970 годах выступал за СКЧФ Севастополь. Играл во второй (1971, 1973, 1978—1979) и первой (1972, 1974—1977) лигах за «Кривбасс» Кривой Рог (1971—1973), «Металлург» Запорожье (1974—1977), «Кристалл» Херсон (1978—1979).

В 1980 году выступал за команду КФК «Энергия» Новая Каховка.

Сын Дмитрий — украинский футболист и тренер.

Футболисты СССР
Игроки ФК «Буревестник» Мелитополь
Игроки ФК СКЧФ (1946)
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Кристалл» Херсон